

Patronyme 

 Kajinosuke Ibuka, un samouraï japonais (1854 - 1935).
 Masaru Ibuka, un industriel japonais (1908 - 1997).
 Yae Ibuka, une infirmière japonaise (1897 - 1989).

Organisation 
 Ibuka, ou « Ibuka - Mémoire et Justice », est une organisation non gouvernementale présente dans plusieurs pays qui œuvre pour la mémoire du Génocide des Tutsis au Rwanda

Voir aussi